Runestam ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid Runestam (1887–1962), schwedischer lutherischer Theologe und Bischof  
 Axel Runestam (1914–1982), schwedischer Historiker  
 Staffan Runestam (* 1928), schwedischer Historiker  
 Karin Runestam